Triss kan syfta på:

 Triss (three of a kind) – en pokerterm
 Trisslott – en skraplott
 Trissjolle – en segelbåtstyp
 TRISS – Trauma and Injury Severity Scoring, ett system för att förutsäga traumapatienters utfall